Ez a szócikk tartalmazza a 2011-es Australian Open férfi páros mérkőzéseit.

Bob és Mike Bryan egymás után harmadszor, összességében ötödik alkalommal nyerték meg a tornát. A döntőben Mahes Bhúpatit és Lijendar Pedzset győzték le 6–3, 6–4-re.

Kiemeltek 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (Győztesek)
  Makszim Mirni /  Daniel Nestor (Elődöntő)
  Mahes Bhúpati /  Lijendar Pedzs (Döntő)
  Łukasz Kubot /  Oliver Marach (Negyeddöntő)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (Negyeddöntő)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (Negyeddöntő)
  Lukáš Dlouhý /  Paul Hanley (Első kör)
  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić ''(Negyeddöntő)

  Wesley Moodie /  Dick Norman ''(Első kör)
  Róhan Bópanna /  Iszámul-Hak Kuraisi ''(Harmadik kör)
  Robert Lindstedt /  Horia Tecău ''(Első kör)
  Mark Knowles /  Michal Mertiňák ''(Második kör)
  Marcel Granollers /  Tommy Robredo ''(Harmadik kör)
  Jónátán Erlich /  Andi Rám ''(Második kör)
  Nicolás Almagro /  Marc López ''(Első kör)
  Marcelo Melo /  Bruno Soares ''(Első kör)

Főtábla

Rövidítések
 WC = szabadkártyás
 ALT = helyettes
 R = feladták

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Alsó ág

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Jegyzetek

Források
 Eredmények

Kapcsolódó szócikkek

F2